Navnet Ramsherred er kendt fra flere danske byer og landsbyer som navn på gader og bydele i udkanten af eller uden for byområdet som ringeagtende benævnelse. Elementet rams- stammer formodentlig fra tysk ramsch, der er lånt fra fransk ramas, og betegner udskudsvarer. Efter en anden forklaring er navnet afledt af ramsløg eller af ældredansk ram for et fugtigt sted. Herred er af dansk oprindelse og angiver her en beliggenhed uden for byen ved markerne.

Gadenavnet Ramsherred er et typisk opkaldelsesnavn, der har bredt sig ved efterligning af andre byer med samme navn, og det findes især i den sydlige halvdel af Danmark inklusive Sydslesvig. Der findes gader ved navn Ramsherred i købstæderne Assens, Næstved, Odense, Rudkøbing, Svendborg og Åbenrå.

I Sydslesvig findes det desuden i Flensborg (→ Ramsherred), hvor det har betegnet indrebyens nordlige del og i nyere tid er givet til en vej i et nyere kvarter i nærheden (den stedlige tyske form Rams- snarere end Ramsch- viser at ordet først er lånt fra tysk til dansk og så er anvendt i et dansk navn, der siden er oversat til tysk).

Derudover findes navnet i landsbyerne Broager, Brændstrup, Høruphav (alle Sønderjylland), Jyderup (Sjælland), Kolby (Samsø), Skydebjerg (Fyn) og Sønder Kirkeby (Falster).

Noter 

Veje i Danmark